Winterhauch bezeichnet die folgenden Naturräume:
 Winterhauch (Odenwald), Hochfläche im Odenwald (nord)östlich des Katzenbuckels
 Obersteiner Winterhauch, Höhenzug süd(öst)lich von Idar-Oberstein